A Copa Davis de 1974 foi a 63ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Participaram da competição 56 equipes, sendo 33 na Zona Europeia, 12 na Zona Americana e 11 na Zona do Leste.

A África do Sul venceu a Colômbia na final da Zona Americana, a Índia derrotou a Austrália na final da Zona Oriental e Itália e União Soviética venceram os grupos da Zona Europeia. No Interzonal, a África do Sul e Índia venceram seus jogos, mas a final foi cancelada, pois a equipe indiana não viajou para a África do Sul, em protesto pelas políticas segregacionais de seu governo, assim, a África do Sul foi declarada campeã. Este ano também marca o fim da hegemonia de apenas quatro equipes campeãs do torneio, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido e França.

Zona Americana

Região América do Norte/Central

Fase Preliminar
Times
 
 
  — avançou para a Chave Principal
  — avançou para a Chave Principal

Chave Principal
Times
  — avançou para a Final Interzonal americana

Região América do Sul

Fase Preliminar
Times
 
 
  — avançou para a Chave Principal

Chave Principal
Times
 
 
  — avançou para a Final Interzonal americana

Final

Zona do Leste (Oriental)

Fase Preliminar
Times
  — avançou para a Chave Principal
 
  — avançou para a Chave Principal
 
  — avançou para a Chave Principal
  — avançou para a Chave Principal

Chave Principal
Times

Zona Europeia

Zona A

Qualificatório
Times
  — avançou para a Fase Preliminar
  — avançou para a Fase Preliminar

Fase Preliminar
Times
 
 
 
  — avançou para a Chave Principal
 
 
 
 
 
  — avançou para a Chave Principal
  — avançou para a Chave Principal
  — avançou para a Chave Principal

Chave Principal
Times

Zona B

Qualificatório
Times
 
 
  — avançou para a Fase Preliminar

Fase Preliminar
Times
  — avançou para a Chave Principal
 
  — avançou para a Chave Principal
 
 
  — avançou para a Chave Principal
 
 
 
  — avançou para a Chave Principal

Chave Principal
Times

Interzonal

Primeira Rodada

Final
A final não ocorreu devido ao boicote da Equipe Indiana de Copa Davis às políticas segregacionistas em prática na África do Sul, onde ocorreriam as partidas.

Fonte
 

1974
1974 no tênis